Christendemocratische Internationale
 Common-rail Diesel Injection
 Jaar 401 van de gregoriaanse kalender
 Capacitor discharge ignition, letterlijk: condensator-ontlaadontsteking
 Cd-i, Compact Disc Interactive
 Customer data integration
 Carbonyldi-imidazool, een chemisch reagens